Cartoonito è un marchio internazionale usato per reti televisive e blocchi di programmi in altre reti televisive del gruppo Turner Broadcasting System, divisione di Warner Bros. Discovery.

Reti televisive
Cartoonito (Regno Unito e Irlanda) è la versione originale britannica ed irlandese.
Cartoonito (Italia) è la versione italiana.
Cartoonito (Spagna) è stata la versione spagnola.
Cartoonito (America Latina) è la versione latino-americana.
Cartoonito (Europa centro-orientale) è la versione per Europa centro-orientale e Balcani (questa versione è ricevibile anche nei Paesi Bassi e in Germania).

Blocchi di programmazione
In Francia, Cartoonito è stato un blocco di programmazione della versione locale di Boing.
In Medio Oriente e Nord Africa, Cartoonito è un blocco di programmazione di Cartoon Network Arabic.
Negli Stati Uniti, Cartoonito è un blocco di programmazione di Cartoon Network.
In Scandinavia, Cartoonito è un blocco di programmazione della versione locale di Boomerang.
In Turchia, Cartoonito è un blocco di programmazione della versione locale di Cartoon Network.
In Portogallo, Cartoonito è un blocco di programmazione della versione locale di Boomerang.
In Giappone, Cartoonito è un blocco di programmazione della versione locale di Cartoon Network.
In Asia, Cartoonito è un blocco di programmazione della versione locale di Boomerang.
Nelle Filippine, Cartoonito è un blocco di programmazione della versione locale di Cartoon Network.
In Africa, Cartoonito è un blocco di programmazione della versione locale di Boomerang.
In Australia, Cartoonito è un blocco di programmazione della versione locale di Cartoon Network.